A Persistent Suitor – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
A Persistent Suitor – cortometraggio del 1912 diretto da Joseph Sullivan